Huchting bezeichnet:
 Huchting (Bremen), Stadtteil von Bremen

Darüber hinaus ist Huchting der Familienname folgender Personen:
 Arnold Huchting (1824–1900), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags